Доса́нг — посёлок в Красноярском районе Астраханской области, входит в состав Ахтубинского сельсовета.

География 
Расположен в 66 км от районного центра Красный Яр. Одноимённая железнодорожная станция Астраханского региона Приволжской железной дороги (до 1953 года Астраханская линия РУЖД). Досанг также — название обширных барханных песков к северу от посёлка.

История 
Образован в 1903 году.

Население 

 Этнический состав

Этимология названия 
Название происходит от имени калмыцкого князя Дасанга (другой вариант написания имени — Досанг), который имел зимние кочевые пастбища неподалёку от нынешнего посёлка.

Примечания

Ссылки 
 Досанг на сайте РУЖД
 Досанг на сайте Wikimapia

Населённые пункты Красноярского района (Астраханская область)